Округ Мартін — назва округів у різних штатах США:
 Мартін (округ, Флорида)
 Мартін (округ, Індіана)
 Мартін (округ, Кентуккі)
 Мартін (округ, Міннесота)
 Мартін (округ, Північна Кароліна)
 Мартин (округ, Техас)

Див. також 
 Мартін (округа)